Dit is een lijst van planetoïden 110401-110500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110401 - || 2001 TW11 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110402 - || 2001 TL12 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110403 - || 2001 TX12 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (110404) Itoemi || 2001 TR13 || 11 oktober 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (110405) Itoyumi || 2001 TS13 || 12 oktober 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110406 - || 2001 TJ14 || 6 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110407 - || 2001 TU14 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (110408) Nakajima || 2001 TJ15 || 13 oktober 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110409 - || 2001 TM15 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110410 - || 2001 TP15 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110411 - || 2001 TQ15 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110412 - || 2001 TS15 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110413 - || 2001 TA16 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110414 - || 2001 TM16 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110415 - || 2001 TS17 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110416) Cardille || 2001 TU18 || 11 oktober 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110417 - || 2001 TG19 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110418 - || 2001 TK19 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110419 - || 2001 TS19 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110420 - || 2001 TE20 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110421 - || 2001 TM20 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110422 - || 2001 TZ20 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110423 - || 2001 TJ21 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110424 - || 2001 TK21 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110425 - || 2001 TB24 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110426 - || 2001 TF24 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110427 - || 2001 TE25 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110428 - || 2001 TA26 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110429 - || 2001 TB26 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110430 - || 2001 TF26 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110431 - || 2001 TK26 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110432 - || 2001 TE27 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110433 - || 2001 TJ27 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110434 - || 2001 TK27 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110435 - || 2001 TD28 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110436 - || 2001 TR28 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110437 - || 2001 TD29 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110438 - || 2001 TG29 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110439 - || 2001 TW29 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110440 - || 2001 TA31 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110441 - || 2001 TP35 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110442 - || 2001 TQ36 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110443 - || 2001 TA37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110444 - || 2001 TC37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110445 - || 2001 TG37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110446 - || 2001 TP37 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110447 - || 2001 TB38 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110448 - || 2001 TP38 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110449 - || 2001 TA39 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110450 - || 2001 TL41 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110451 - || 2001 TQ41 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110452 - || 2001 TA42 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110453 - || 2001 TF42 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110454 - || 2001 TL42 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110455 - || 2001 TO42 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110456 - || 2001 TO44 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110457 - || 2001 TT45 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110458 - || 2001 TM46 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110459 - || 2001 TX46 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110460 - || 2001 TZ46 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110461 - || 2001 TD47 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110462 - || 2001 TC49 || 14 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110463 - || 2001 TE50 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110464 - || 2001 TH50 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110465 - || 2001 TT51 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110466 - || 2001 TZ51 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110467 - || 2001 TH52 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110468 - || 2001 TH53 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110469 - || 2001 TG54 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110470 - || 2001 TJ54 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110471 - || 2001 TH55 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110472 - || 2001 TK55 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110473 - || 2001 TY55 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110474 - || 2001 TA56 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110475 - || 2001 TD56 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110476 - || 2001 TJ56 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110477 - || 2001 TM56 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110478 - || 2001 TT57 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110479 - || 2001 TL58 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110480 - || 2001 TO58 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110481 - || 2001 TR58 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110482 - || 2001 TG59 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110483 - || 2001 TU59 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110484 - || 2001 TP60 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110485 - || 2001 TZ60 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110486 - || 2001 TC61 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110487 - || 2001 TW61 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110488 - || 2001 TX61 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110489 - || 2001 TO62 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110490 - || 2001 TZ62 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110491 - || 2001 TD63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110492 - || 2001 TE63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110493 - || 2001 TX63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110494 - || 2001 TZ63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110495 - || 2001 TB64 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110496 - || 2001 TL64 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110497 - || 2001 TP64 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110498 - || 2001 TG65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110499 - || 2001 TN65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110500 - || 2001 TT65 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten